Valley Mills – centro abitato del Texas
Valley Mills – unincorporated community della Virginia Occidentale